David Wilkinson (ur. 1982) – irlandzki sędzia rugby union
 David Todd Wilkinson (1935–2002) – pionier kosmologii